Dumont kan syfta på:

 Dumont (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dumont (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 DuMont Television Network – ett av världens första kommersiella TV-företagsnätverk

Geografi

Brasilien 

 Dumont (kommun), São Paulo,

USA 

 Dumont, Iowa, ort, Butler County, 
 Dumont, New Jersey, ort, Bergen County,

Se även
 Dumont Lake – flera

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar